Osoby o tym nazwisku:
 Gabrijela Skender – chorwacka biegaczka narciarska
 Marin Skender – chorwacki piłkarz
 Marko Skender – chorwacki biegacz narciarski